«Самолёт» — одно из трёх крупнейших российских дореволюционных пароходств на Волге.

История 
Фирма «Самолёт» была основана отставным капитаном российского флота Владимиром Александровичем фон Глазенапом и титулярным советником Максимилианом Густавовичем Бехагель фон-Адлерскроном 30 октября 1853 года. Товарищество на паях под фирмою «Самолёт» было учреждено с основным капиталом в 250000 рублей, разделенных на 1000 паёв.

Еще до утверждения устава в 1853 году основателями общества был размещён заказ в Бельгии на первых 3 парохода, а в городе Твери на реке Волге был арендован затон, где решили разместить мастерские для сборки и ремонта заказанных кораблей. В 1854 году три корабля в разобранном виде были привезены в Тверь и уже в апреле вышли в плавание по Волге (вначале  между городами Тверь, Рыбинск и Ярославль). Это были длинные паровые лодки с железными корпусами, с 2 двигательными колесами по бокам и высокими двойными трубами. На кораблях были каюты I и II классов, а пассажиры III-го класса размещались прямо на палубе, всего каждый пароход мог разместить до 200 пассажиров. Грузы также перевозились на палубе, прикрытые от дождя.

Увеличив количество пароходов, в 1857 году товарищество расширило свою деятельность до Казани, в 1858 году было открыто движение по реке Каме до Перми, в 1859 году  начали ходить параходы до Саратова, а в 1861 году открыли линию по реке Оке до Елатьмы. В 1863 году товарищество было преобразованно в общество.
В 1878 году общество погасило облигационный заём, выпущенный в середине 1860-х годов и прочно стояло на ногах. Однако, с устареванием своих кораблей обществу пришлось столкнутся со сложностями и в 1881 году оно прекратило работу на Оке, а в 1882 году — на Каме. В 1882 году пришлось снова выпустить облигационный заём для развития. С новыми несколькими пароходами, построенными к середине 1880-х, у «Самолета» был флот из около 30 пароходов. В конце 1880-х, когда дела общества шли неважно и заговорили о его ликвидации, положение спасла уверенность в деле и энергия директора-распорядителя общества Геннадия А. Ратькова-Рожнова (1826–1897) (позже в честь него фирма выпустит пароход «Геннадий Ратьков-Рожнов»).  
К концу XIX века фирма смогла почти полностью обновить свой флот. В 1887 году были построены в Бельгии новые удачные модели пароходов с именами писателей („Пушкин", „Лермонтов", „Тургенев" и "Некрасов"), их скорость хода достигала 22 верст в час. К середине 1890-х фирма заняла первое место на Волге по количеству своих паровых судов. Фирма имела свои пристани и склады в крупных городах. В начале XX века многие устаревшие пароходы фирмы были переделаны и обновлены в собственных мастерских. В 1910-е годы общество перестало заказывать новые пароходы за границей, и начало заказывать их на российских заводах, в том числе Сормовскому заводу около Нижнего Новгорода. Последними пароходами, выпущенными Сормовским заводом для астраханской линии общества, были «Великая княжна Ольга Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Николаевна», спущенные на воду в 1914 году. В 1913 году общество открыло линию по побережью Каспийского моря. Чистая прибыль фирмы в 1913 году составила 498711 руб.

Пароходство обслуживало регулярные линии по Волге от Твери до Астрахани, по Оке — от Нижнего Новгорода до Рязани, по Каме — до Перми и по Шексне. В 1862 году у «Самолёта» было 25 пассажирских пароходов („Тверь", „Рыбинск", "Ярославль", „Курьер", „Гонец", „Эстафет", „Депеша", „Телеграф", „Быстрый", "Поспешный", „Проворный", "Легкий", "Успех", „Прогресс", „Дж. Коккериль", „Влад. Глазенап", „Русалка", „Нимфа", „Нереида", „Ундина", „Сирена", „Никса", „Дриада", „Сильфида", „Эолина"), в середине 1870-х годов — 38, а к моменту национализации в 1918 году — 42.

Надстройки пароходов «Самолёта» красились в розовый цвет, а на бортах рисовалось три полосы: красная-белая-красная. Компания «Самолёт» упоминается во многих книгах о Волге и жителях Поволжья (например, в книге Георгия Кублицкого «Волга» М., Детлит, 1978г). По названию пароходства «самолётами» зачастую называли и принадлежавшие ему пароходы.

См. также 
 Кавказ и Меркурий, Общество пароходства по Волге — два других дореволюционных волжских пароходства
 «Володарский» (первоначально — «Великая княжна Ольга Николаевна») — один из пароходов «Самолёта»

Источники

Ссылки 
 Пароходное общество «Самолёт» 

Судоходство на Волге